Белогла́зово — село в Шипуновском районе Алтайского края.

Расположение 
Село находится на юго‐западе Алтайского края, на реке Чарыш. В XIX веке река была пригодна для судоходства. В XXI веке она обмелела, но в ней по‐прежнему обильно водится рыба.

История 
Первые сведения о селе зафиксированы документально во время ревизии 1782 года, в которой указывалось, что деревня учтена на основании прежней ревизии 1770 года. Проживали в те времена в деревне 93 человека: 47 мужского пола и 46 женского.

 В 1822 г. селу был присвоен статус уездного города Чарышского уезда.
 С кон. XVIII в. — с. Белоглазово; в 1824-27 — г. Чарыш, административный центр Чарышского округа Томской губ.
 В конце XIX в. в селе Белоглазово проживало около 600 человек. , работало почтовое отделение, амбулатория, несколько торговых лавок и одна казенная винная. На реке Чарыш было открыто судоходство.
 С 1827 с. Белоглазово относится вновь к Чарышской волости Бийского округа (с 1895 — Змеиногорского округа (уезда).
 К семнадцатому году в селе проживало более 2000 человек. В 1867 построена православная церковь. Детей обучали грамоте в церковно-приходской школе (2 класса). В селе ежегодно устраивали ярмарку. В окрестностях села разрабатывалось месторождение белой глины
 С 1922 — Рубцовского уезда.
 С 1924 — административный центр Белоглазовского района.
 С 1937 — в составе Алтайского края.
 С 1963 — в составе Шипуновского района.

Общие сведения 
В перепись 1926 года в Белоглазово проживало 1869 человек. В селе находился райисполком, 3 школы, торговая лавка, изба―читальня, ветеринарная лечебница, аптека и амбулатория, почта и телеграф, библиотека, сельскохозяйственное и кредитное товарищество.

В советские годы число жителей было более 1700, в основном, они работали в совхозе «Белоглазовский», «Искра», в сфере обслуживания, в торговле и на других предприятиях. В школе‐интернате обучалось более 600 детей, как из Белоглазово, так и из 14 соседних сел, была редакция, издававшая районную газету.

Население

Инфраструктура 
После перестройки, прошедшей в СССР, в селе работают крестьянские фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели (ИЧП «Ассоль»), ООО «Надежда» по выращиванию зерновых и зернобобовых культур, потребительский кооператив ОРПК «Егерь» (охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих областях), несколько торговых предприятий («Сибирячка», «Момент», «Ресурс» и другие). Есть детский сад «Радуга», МКОУ «Белоглазовская СОШ им. С. В. Галки», ФАП и почтовое отделение, магазины, центр досуга и отдыха, а также территориально обособленное структурное подразделение МФЦ.

Литература

Примечания 

Населённые пункты Шипуновского района